Евге́ний Нови́цкий:
 Новицкий, Евгений Антонович (1932—2007) — советский партийный деятель, член Центральной избирательной комиссии Украины.
 Новицкий, Евгений Гаврилович (1912—1997) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Новицкий, Евгений Григорьевич (род. 1957) — российский предприниматель, бывший президент АФК «Система».
 Новицкий, Евгений Фёдорович (1867—1931) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.